Угнать за 60 секунд ():
 Угнать за 60 секунд (фильм, 1974) — американский художественный фильм 1974 года. Сценаристом, режиссёром, продюсером и исполнителем главной роли в фильме выступил Генри Блайт «Тоби» Халицки. 
 Угнать за 60 секунд (фильм, 2000) — американский боевик 2000 года с Николасом Кейджем в главной роли, который является ремейком одноименного фильма 1974 года Г. Б. Халицкого.